

Сядча — село в гміні Боядла Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Сядча — село в гміні Пілиця Заверцянського повіту Сілезького воєводства